Canon City oder Cañon City steht für:
 Canon City (Kalifornien), Geisterstadt im Trinity County (Kalifornien), Kalifornien
 Cañon City, Selbstverwaltungsgemeinde im Fremont County

 Canon City (dt. Titel Rebellion im grauen Haus), US-amerikanischer Krimi aus dem Jahr 1948

Siehe auch:
 Canyon City
 Cannon City